Edward Lane foi um pastor e missionário irlandês, radicado nos Estados Unidos da América, que trabalhou no Brasil entre os anos de 1869 e 1892 (ano em que faleceu pelo contágio de febre amarela na cidade de Campinas) colaborando com o desenvolvimento da recém fundada Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana de Campinas e do Colégio Internacional de Campinas. Seu neto, Eduardo Lane, fundou o Instituto Bíblico Eduardo Lane (IBEL) em 1923.

Ligações externas 
 Breve biografia

Pastores da Irlanda
Presbiterianos
Dr. Eduardo Lane (1923-2002)

 
Na madrugada do dia 28 de junho de 2002 faleceu em Campinas o Dr. Eduardo Lane, conhecido médico e presbítero que prestou relevantes serviços à sua comunidade e à Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse líder era membro de uma família ligada as próprias raízes do presbiterianismo brasileiro. Seu avô, o Rev. Edward Lane, foi, ao lado do colega George Nash Morton, o primeiro missionário enviado ao Brasil pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos (PCUS), a antiga Igreja do Sul. Chegou a Campinas em 1869 e foi o fundador da Igreja Presbiteriana daquela cidade (1870) e do célebre Colégio Internacional (1873), mais tarde transferido para Lavras e denominado Instituto Gammon. Depois de 23 anos de notável trabalho evangelístico e educacional, o abnegado Rev. Lane faleceu em 1892, vitimado pela febre amarela. Seu primogênito Edward Epes Lane (1873-1962), nascido em Campinas, depois de trabalhar como pastor nos Estados Unidos e servir como capelão na I Guerra Mundial, veio para o Brasil com a sua esposa, Mary Abbott Cook Lane, em 1921. A princípio residiu em São Sebastião do Paraíso e em Patrocínio, onde consolidou o Instituto Bíblico que leva o seu nome (IBEL). Em 1946 fixou residência em Campinas, sua terra natal, e muito fez pelo Seminário Presbiteriano, cuja nova sede foi construída em um amplo terreno doado pela família Lane. O Rev. Edward E. Lane e Dona Mary tiveram três filhos: Eduardo, Nancy (que morreu pequenina) e John.
 
Eduardo nasceu no dia 18 de setembro de 1923 em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Fez os estudos primários e secundários em diferentes cidades nas quais o pai foi pastor e concluiu o curso colegial no Mackenzie College, em São Paulo. Nessa época, residiu em uma casa para filhos de missionários, inicialmente localizada na Rua Cubatão e administrada por D. Bessie Allen, e depois transferida para instalações mais amplas na Alameda Campinas, sob a supervisão de D. Esther McIntire, esposa do Rev. Robert L. McIntire. Eduardo fez os estudos superiores na Escola Paulista de Medicina (1948-1953). Em 12 de dezembro de 1953, pouco antes da formatura, casou-se com Nelly Bolliger, nascida em São Paulo em 2 de maio de 1931, filha do Sr. Paulo Guilherme Bolliger, de origem suíça, presbítero da Igreja de Campinas, e de D. Ana Luíza Nogueira de Souza Bolliger. A cerimônia nupcial foi realizada em uma das salas do Seminário Presbiteriano, visto ainda não estar concluído o salão nobre daquela casa de profetas. Foram oficiantes o Rev. Américo J. Ribeiro, pastor da Igreja de Campinas, Rev. José Borges dos Santos Jr., cuja esposa fora criada com a mãe da noiva e era sua xará, e o pai do noivo, o veterano Rev. Edward Epes Lane, então com 80 anos de idade.
 
Após o casamento e a formatura, o casal seguiu para os Estados Unidos, onde Eduardo fez a sua residência médica no Grady Memorial Hospital, em Atlanta, na Geórgia, durante um ano e meio. Era a época da Guerra da Coréia e havia falta de médicos nos Estados Unidos. Em meados de 1955, o casal Lane passou a residir em São Paulo, no bairro do Cambuci, época em que freqüentaram a Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras. Um ano depois (1956), o Dr. Eduardo foi dirigir o Hospital Evangélico de Rio Claro, que havia sido doado pelo conhecido filantropo presbiteriano, Coronel Joaquim Ribeiro, à Associação Evangélica Beneficente. Essa instituição achava-se em situação precária e foi plenamente recuperada pelo novo diretor, que residiu nas próprias instalações do hospital. Em julho de 1962, o Dr. Lane fixou residência em Campinas, onde permaneceu o restante da sua vida. De início trabalhou na Clínica Diagnóstica, criada em parceria com o irmão John Lane, também médico. Essa organização evoluiu até se transformar na Clínica Eduardo Lane, localizada na propriedade da família no Jardim Guanabara, que enfrentou dificuldades e até mesmo críticas de certos setores, mas acabou se tornando uma das mais conceituadas da cidade e uma referência pelo seu padrão de atendimento.
 
Outra importante área de atividade do Dr. Eduardo foi a esfera eclesiástica, tanto no âmbito local e regional quanto nacional. Foi eleito presbítero pela primeira vez em 1959, na 1ª Igreja Presbiteriana de Rio Claro. Em 1962, tornou-se presbítero da Igreja do Jardim Guanabara, que iniciou as suas atividades nas dependências do Seminário Presbiteriano e depois transferiu-se para instalações próprias no mesmo bairro. Exerceu por duas vezes o cargo de presidente do Presbitério de Campinas, foi 1° e 2° secretário várias vezes e secretário executivo por doze anos. Presidiu o Sínodo de Campinas em duas ocasiões, foi 1° secretário uma vez e membro do tribunal do Sínodo de 1997 a 1999. Em 1978, o Dr. Eduardo ficou responsável pelo ponto de pregação da sua igreja em Barão Geraldo, nas proximidades de Campinas. No mesmo ano, pregou na comemoração das bodas de prata do casal o velho amigo Rev. José Borges dos Santos Jr. No ano seguinte, a família Lane transferiu a sua residência para aquele próspero subúrbio. Após fazer um estágio na área de endocrinologia ginecológica em Leeds, Inglaterra, em 1980, o Dr. Lane passou a residir definitivamente em Barão Geraldo, cuja Igreja Presbiteriana foi organizada em 1982. Nesse ano ele tornou-se presbítero da sua nova igreja.
 
Sempre disposto a servir à causa à qual tanto se dedicaram o seu pai e o seu avô, o Dr. Eduardo foi reitor do Seminário Presbiteriano do Sul de agosto de 1966 a dezembro de 1974, uma época conturbada da vida da igreja. Graças ao seu espírito conciliador, auxiliou grandemente aquela instituição teológica. Nas palavras da esposa Nelly, ele foi como o menino que colocou o dedinho na rachadura do dique para impedir que os danos se tornassem irreversíveis. Em 1974, concorreu à presidência do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi representante da IPB na assembléia do Instituto Gammon, em Lavras, e presidente da mesma. Em 1990 e 1994, foi eleito pelo Supremo Concílio para integrar o Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, ocupando a presidência do referido órgão de agosto de 1994 a julho de 1999. Foi ainda membro da Junta Regional de Educação Teológica (JURET) do Seminário de Campinas desde março de 1995, e presidiu a mesma até dezembro de 1998. Também foi membro da Comissão de Relações Intereclesiásticas (CRIE) da Igreja Presbiteriana do Brasil a partir de julho de 1999 e presidiu essa comissão.
 
O Dr. Eduardo Lane deixou oito filhos, quatro homens e quatro mulheres: Eduardo Lane (IV), nascido em 16 de abril de 1955 nos Estados Unidos, agrônomo; Paulo Bolliger Lane, nascido em 4 de abril de 1956, em Campinas, engenheiro mecânico; Margaret Lane, nascida em 28 de outubro de 1959, em Rio Claro, educadora cristã; Anelisa Bolliger Lane, nascida em 10 de novembro de 1960, em Rio Claro, enfermeira; Mary Lane, nascida em 28 de outubro de 1961, em Rio Claro, educadora cristã formada pelo IBEL; Sara Bolliger Lane, nascida em 18 de setembro de 1962, em Campinas, professora de educação especial; William Lacy Lane (Billy), nascido em 13 de outubro de 1963, em Campinas, pastor e professor de teologia; e Marcus Bolliger Lane, nascido em 2 de maio de 1970, em Campinas, engenheiro mecânico. Sara e Marcus nasceram, respectivamente, no dia do aniversário do pai e da mãe. Eduardo, Margaret, Anelisa e Sara residem nos Estados Unidos. O Dr. Eduardo deixa também treze netos.
 
A cerimônia fúnebre foi realizada no auditório do Seminário Presbiteriano de Campinas, sob a direção do Rev. Dr. Silas de Campos. Vários oradores, tanto pastores como leigos, fizeram uso da palavra, destacando o caráter íntegro e as valiosas contribuições do ilustre falecido. O boletim da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo contendo o programa do culto memorial incluiu uma expressiva reflexão escrita pelo Rev. Dr. Waldyr Carvalho Luz, ex-professor do seminário, destacando três aspectos da vida do Dr. Eduardo Lane: o médico ilustre, o cristão modelar e o cidadão exemplar. O sepultamento foi realizado no final da tarde no Cemitério Flamboyant, falando na ocasião, em nome da igreja nacional, o Rev. Guilhermino Cunha, presidente do Supremo Concílio.